Siegemund ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Siegemund (* 1967), deutsche Historikerin und Direktorin des Centrum Judaicum
 Axel Siegemund (* 1979), deutscher Theologe, Historiker,  Ingenieur und Hochschullehrer 
 Björn Siegemund (* 1973), deutscher Badmintonspieler
 Justine Siegemund (1636–1705), deutsche Hebamme, Verfasserin des ersten deutschen Hebammenbuches
 Laura Siegemund (* 1988), deutsche Tennisspielerin
 Richard Siegemund (1862–1908), deutscher Schriftsteller